Световен шампион във Формула 1 е пилотът, набрал най-много точки от кръговете на шампионата в рамките на една състезателна година. Пилотът, станал световен шампион в следващата година, има право да носи състезателен номер 1 на болида си, независимо дали е в тима, с когото е спечелил титлата, или е в нов.

Титлата се присъжда от ФИА от 1950 г., когато шампион става Джузепе „Нино“ Фарина. Общо 32 различни пилота са печелили титлата, като най-успешните от тях са немския пилот Михаел Шумахер, който печели седем и британският пилот Луис Хамилтън, който през 2020 година печели седмата си титла и изравнява рекорда на Шумахер.

Шампиони

Бележки 
 – Означава че отбора на пилота също е спечелил конструкторския шампионат (връчва се от 1958 г.).
  Фанджо разделя победата в 1951 Голяма награда на Франция с Луиджи Фаджиоли.
  Фанджо завършва през 1954 голяма награда на Аржентина и Белгия с Мазерати, след това преминава в Мерцедес.
  Фанджо разделя победата в 1956 Голяма награда на Аржентина с Луиджи Мусо.
  Фанджо разделя втората позиция през 1956 в Голямата награда на Монако и Италия с Питър Колинс.
  Хил печели шампионата в 1961 Голяма награда на Италия, където неговия съотборник Волфганг фон Трипс умира след инцидент в състезанието.
  Съртис става първият пилот печелил световните щампионати с мотоциклети и автомобили, като преди това е печелил 7 титли в класове 350cc и 500cc.
  Ринт умира по време на тренировката на 1970 Голяма награда на Италия, но печели титлата, правейки го първия (и последен) шампион обявен посмъртно.
  Андрети става шампион след като неговия съотборник Рони Петерсон умира по време на операция предизвикана от сблъсък в 1978 Голяма награда на Италия.
  Айртон Сена печели 1989 Голяма награда на Япония, но е дисквалифирицан за минаване напряко през шикан след като получава push-start от маршалите. Макларън подават жалба заради решението, но загубват, като по този начин Прост печели титлата.
  Деймън Хил е син на Греъм Хил, който печели титлите през 1962 и 1968, правейки ги първата двойка баща-син спечелили титла във Формула 1.

Класиране по брой световни титли

Класиране по националност

Рекорди

Най-млад шампион 
към момента на спечелване на титлата

Най-възрастен шампион

Най-много последователни титли

Външни препратки 
 GrandPrix.com – Гранд при енциклопедия
 Formula1.com – Зала на славата

Формула 1